Нур () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Острувский повят (Мазовецкое воеводство), Мазовецкое воеводство. Население — 3230 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Годлево-Варше
 Годлево-Мерники
 Годлево-Милевек
 Годлево-Вельке
 Каленчин
 Камянка
 Коссаки
 Крамково-Липске
 Муравске-Надбужне
 Мыслиборы
 Нур
 Обрыте
 Оловске
 Олтаже-Голаче
 Стренково
 Слеповроны
 Закшево-Сломы
 Зашкув
 Зашкув-Колёня
 Зузеля
 Жебры-Колёня
 Жебры-Лясковец

Соседние гмины 
 Гмина Богуты-Пянки
 Гмина Церанув
 Гмина Цехановец
 Гмина Чижев-Осада
 Гмина Стердынь
 Гмина Шульбоже-Вельке
 Гмина Зарембы-Косцельне

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Мазовецкого воеводства